Балаши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Балаши — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Балаши — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Балаши — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Балаши — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Балаши — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Балаши — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Балаши — село в Озинском районе Саратовской области.
 Балаши — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Балаши — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Балашши